Jessica Samuelsson (ur. 1985) – szwedzka lekkoatletka
 Jessica Samuelsson (ur. 1992) – szwedzka piłkarka